Ангола је подељена на осамнаест покрајина () и 163 општине. Покрајине се обично групишу у пет региона, с тим да се енклава Кабинда увек посматра одвојено од осталих региона.

Списак провинција 

Ангола је подељена на осамнаест покрајина (províncias) и 163 општине. 

Покрајине су:

Демографија 

Основни демографски подаци о покрајинама Анголе приказани су у табели испод:

<div style="clear:both">

|}

Региони

Спољашње везе